Stude ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Stude (1848–1893), deutscher Feuerwehrmann
 Fritz Stude (1914–2006), deutscher Diplomat
 Juliane Stude (* 1978), deutsche Germanistin
 Justus Stude (um 1507–1570), Jusrist, Kanzler und Hochschullehrer